Arla kan syfta på:
Arla (företag) – ett svenskt mejerikooperativ som blev Arla Foods år 2000.
Arla Foods – ett dansk-svenskt mejerikooperativ
Arla (djur) – ett släkte av fjärilar
Arla (namn) – ett fornnordiskt förnamn